Die First Division 1978/79 war die 64. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Valletta FC.

Meister wurde zum vierten Mal Hibernians Paola.

Vereine 
Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Qormi und FC Għaxaq die Absteiger FC Birkirkara und Vittoriosa Stars. Qormi war erstmals seit der Saison 1973/74 wieder erstklassig, Għaxaq gehörte dem Oberhaus erstmals an.

Modus 
Zunächst spielten die zehn Mannschaften in zwei Gruppen mit je fünf Teams in Hin- und Rückspielen. Die beiden Erstplatzierten spielten in anschließend mit Hin- und Rückspielen um die Meisterschaft. Die drei Letztplatzierten spielten mit Hin- und Rückspielen um den Klassenverbleib, wobei die beiden Dritten der Vorrunden zwei, die beiden Vierten einen Bonuspunkt erhielten.

Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Gruppe A

Gruppe B

Meisterrunde

Abstiegsrunde

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

197879
Fußballsaison 1978/79